Leptolaena är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Leptolaena ingår i familjen Sarcolaenaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tvåhjärtbladiga blomväxter
Leptolaena